Перегоро́дки — стены, предназначенные для разделения здания в пределах этажей на отдельные помещения. 

Основными требованиями, предъявляемыми к перегородкам, являются: экономичность (в том числе малая толщина и небольшой вес), прочность, устойчивость, звукоизоляция, влагостойкость, гигиеничность и пожароустойчивость. В зависимости от назначения перегородок некоторые из этих требований могут не учитываться или учитываться в меньшей степени. Например, межквартирные перегородки по сравнению с межкомнатными должны иметь повышенную звукоизоляцию, а перегородки в санитарных узлах — большую влагостойкость и лучшие санитарно-гигиенические качества.

Конструкции 
По своей конструкции они могут иметь монолитное сечение или каркасное с обшивкой листовыми материалами, выполняться из прокатных панелей или мелкоштучных строительных изделий (кирпич, гипсобетонные плиты или пенобетонные блоки и другое).

Чаще всего они являются стационарными конструкциями, но могут быть разборными и трансформируемыми — раздвигающиеся, складывающиеся. Для раздвижных перегородок разработано много вариантов раздвижных механизмов, которые могут крепиться к потолку или к стене.

Перегородки подразделяются:

по материалу на:
 деревянные;
 каменные;
 из керамики;
 гипсобетонные:
 гипсокартонные;
 стеклянные;
 и другие.

В последнее время всё чаще находят своё применение перегородки из сборных и разборных конструкций, которые доступны для рядового потребителя. Все производители и разработчики систем перегородок стремятся к тому, чтобы самую элементарную перегородку будь то дома или в офисном центре смог собрать самый рядовой рабочий.

Характерным примером технологического рывка являются использование в офисно-административных центрах отгораживающих конструкций, которые представляют из себя:
 перегородки из гипсокартона для жилых помещений;
 офисные перегородки;
 сантехнические перегородки.

Все эти системы позволили повысить технологичность строительных процессов и уйти от мокрых процессов (замес цемента и тому подобное) и ускорить процесс сдачи объекта в эксплуатацию.

Данные системы настолько мобильны, что многие компании развиваясь переезжая с одного места на другое могут без особых проблем переезжать с полным скарбом в прямом смысле этого слова захватив при этом свои перегородки.

См. также 

 Сантехнические перегородки
 Переборка
 Иконостас
 Ширма

Примечания

Литература 
 Нормативная литература
 ГОСТ 25098-2016 Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия.

 Техническая литература
 

Строительные элементы и конструкции